Фомины́х — русская фамилия. Известные носители:

 
 Фоминых, Владимир Александрович (1914—1993) — советский организатор военного кораблестроения, инженер-вице-адмирал.
 Фоминых, Владимир Викторович (1952—2015) — советский и российский тренер по сноуборду, заслуженный тренер России.
 Фоминых, Григорий Иванович (1918—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Фоминых, Даниил (род. 1991) — казахстанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Фоминых, Евгений Иванович (1906—1977) — советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Фоминых, Любовь Николаевна (1952—2023) — советская и болгарская балерина, педагог, заслуженная артистка РСФСР.
 Фоминых, Мария Владимировна (род. 1987) — российская шахматистка, международный мастер ФИДЕ среди женщин.
 Фоминых, Нелли Васильевна (род. 1942) — советская баскетболистка и баскетбольный тренер.
 Фоминых, Никита Сергеевич (род. 1986) — белорусский эстрадный исполнитель.
 Фоминых, Николай Фёдорович (1923—1943) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Фоминых, Сергей Федорович (1940—2019) — советский и российский историк, профессор кафедры современной отечественной истории Томского государственного университета.
 Фоминых, Светлана Григорьевна (1940—2009) — советский хоровой дирижёр, заслуженный работник культуры УССР, полный кавалер ордена «За заслуги».
 Фоминых, Тамара Степановна (род. 1925) — оператор Тавдинского гидролизного завода в Свердловской области, Герой Социалистического Труда (1974).
 Фоминых, Юрий Фёдорович (1937—2001) — советский и российский математик, шашечный деятель.

См. также 
 Фоменко
 Фомин

Примечания